Dieser Artikel behandelt die Sambische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Nachdem man in der 1. Runde ein Freilos hatte, setzte sich Sambia in der 2. Runde gegen Lesotho durch und zog in die entscheidende 3. Runde ein. Dort unterlag man Ägypten und verpasste ursprünglich die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Aufgrund des Boykotts von Ägypten wegen der Sowjetischen Intervention in Afghanistan, wurde Sambia nachträglich von der CAF für das olympische Turnier gemeldet.

1. Runde

2. Runde

3. Runde

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Nach zwei Niederlagen gegen Kuba und Gastgeber Sowjetunion konnte Sambia am letzten Spieltag nicht mehr das Viertelfinale erreichen. Nach der 1:2-Niederlage über Venezuela belegte die Mannschaft den vierten Gruppenrang und schied aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe A) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Sambia
Sambische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980